Vicent peut désigner :
 la déclinaison valencienne de Vincent, qui fut tourné en patronyme.

Patronyme 
 Tania Vicent (1976-), est une patineuse de vitesse sur piste courte canadienne.
 Juan Alfonso Bataller Vicent (1960-), est un homme politique espagnol.
 Francesc Vicent (1450-c. 1512), est un joueur d’échecs valencien, puis espagnol

Prénom

Divers 
 (78071) Vicent est un astéroïde de la ceinture principale, en hommage à Francesc Vicent.
Patronyme hispanique
Homonymie de prénom
Prénom espagnol
Prénom masculin